Sagartianthus är ett släkte av koralldjur. Sagartianthus ingår i familjen Sagartiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Sagartianthus